Stupky (ukrainisch ; russisch Stupki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Stupky (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Stupky (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Stupky (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Stupky (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Stupky (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw, siehe Stupky (Oratiw)